Ел Кањон има више значења:

 Ел Кањон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кањон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кањон (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кањон, Фраксионамијенто ел Кањон (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кањон (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кањон (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кањон (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кањон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кањон, Едуардо Салинас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кањон (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кањон (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кањон (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кањон (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кањон (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кањон (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кањон (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кањон (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кањон (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кањон (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кањон (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кањон (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кањон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кањон (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кањон (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кањон (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кањон (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кањон (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кањон, Кармела Ернандез Родригез (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику